Біллі Сміт (,  12 грудня 1950, Перт) — колишній канадський хокеїст, що грав на позиції воротаря. Грав за збірну команду Канади.

Член Зали слави хокею з 1993 року. Володар Кубка Стенлі. Провів понад 800 матчів у Національній хокейній лізі.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1969 року в ГЮХЛК.

1970 року був обраний на драфті НХЛ під 59-м загальним номером командою «Лос-Анджелес Кінгс». 

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 20 років, захищав кольори команд «Спрінгфілд Кінгс», «Лос-Анджелес Кінгс» та «Нью-Йорк Айлендерс».

Загалом провів 812 матчів у НХЛ, включаючи 132 гри плей-оф Кубка Стенлі.

Виступав за збірну Канади.

Нагороди та досягнення 
 Кубок Колдера в складі клубу «Спрінгфілд Кінгс» — 1971.
 Учасник матчу усіх зірок НХЛ — 1978.
 Володар Кубка Стенлі в складі «Нью-Йорк Айлендерс» — 1980, 1981, 1982, 1983.
 Трофей Везіни — 1982.
 Приз Конна Сміта — 1983.
 Трофей Вільяма М. Дженнінгса — 1983.

Статистика

Регулярний сезон

Плей-оф

Див. також 
 Список 100 найкращих гравців НХЛ за версією журналу The Hockey News

Посилання 
 

Канадські хокейні воротарі‎
Гравці збірної Канади з хокею
Хокеїсти НХЛ з невикористовуваними номерами
Володарі Кубка Стенлі
Хокеїсти АХЛ
Задрафтовані «Лос-Анджелес Кінгс»
Хокеїсти «Лос-Анджелес Кінгс»
Хокеїсти «Нью-Йорк Айлендерс»
Тренери «Флорида Пантерс»
Тренери «Нью-Йорк Айлендерс»
Члени зали слави хокею